Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Чжань Хаоцін і Жанетта Гусарова з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Southern California Open, парний розряд
2013